NOZ steht für:
 Flughafen Nowokusnezk in Russland (IATA-Code)
 Neue Osnabrücker Zeitung

NOZ